Куку — многозначный термин:

Топонимы 
 Куку — деревня в Эстонии.
 Куку — деревня в Алжире.
 Куку (Kükü, также Kuku, Kyuki и Kyukyu) —  деревня и муниципалитет в Азербайджане.
 Куку — местность в Наусори, Фиджи.
 Куку — гора в Австрии.
 Куку — река в России, приток Максунуохи.

Фамилии 
 Куку, Эмир-Усеин Кемалович — крымский правозащитник, член Крымской контактной группы по правам человека.

Другое 
 Куку — этническая группа в Южном Судане.
 Куку — бывшее королевство кабилов.
 Куку — старинная французская карточная игра.
  (или «Куку»; ) — телесериал BBC Three.
 Raadio Kuku — радиостанция в Эстонии, создана в 1992 году.
 KUKU-FM — радиостанция в Уиллоу-Спрингс (Миссури, США).

См. также 
 Ку-ку — народная игра
 «Ку-ку» (или «Игра в прятки») — шестой эпизод второго сезона американского драматического телесериала «Во все тяжкие»
  (также — Гнав) — старинная карточная игра